Keiyo steht für:

 Keiyo District, ein Distrikt in der kenianischen Rift Valley Province

Keiyo ist der Familienname folgender Personen:

 Josphat Keiyo (* 1980), kenianischer Marathonläufer